Seydişehir (district), een Turks district in de provincie Konya
 Seydişehir (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Seydişehir